Сальваторе Санцо (, род.26 ноября 1975) — итальянский фехтовальщик (рапирист), чемпион и призёр Олимпийских игр.

Биография 
Сальваторе Санцо родился в 1975 году в Пизе. В 1992 году завоевал серебряную медаль в индивидуальном первенстве на чемпионате мира среди кадетов, в 1995 году — золотую медаль чемпионата мира среди спортсменов моложе 20 лет, в 1993 и 1995 годах выигрывал Кубок мира среди спортсменов моложе 20 лет, в 1994 — Чемпионат Европы среди спортсменов моложе 20 лет.

В 1995—2001 и в 2003—2007 годах Сальваторе Санцо ежегодно становился чемпионом Италии. В 1997 году он завоевал бронзовую медаль Чемпионата мира по фехтованию в составе сборной Италии, в 1998 — в индивидуальном первенстве. В 1999 году завоевал золотые медали Чемпионата Европы как в личном, так и в командном первенстве. Впоследствии не раз становился чемпионом и призёром первенств мира и европы.

На Олимпийских играх 2000 года в Сиднее Сальваторе Санцо завоевал бронзовую медаль в составе команды, на Олимпийских играх 2004 года в Афинах — золотую медаль в составе команды и серебряную в личном первенстве, на Олимпиаде 2008 года в Пекине — бронзовую медаль в личном первенстве. В 2000 году Сальваторе Санцо стал кавалером ордена «За заслуги перед Итальянской Республикой», а в 2004 году — командором этого же ордена.

В течение всей фехтовальной карьеры Санцо выступал за Спортивный центр карабинеров (Centro Sportivo Carabinieri).

Сальваторе Санцо имеет высшее образование в области юриспруденции, с 2004 года преподаёт на Факультете физвоспитания Пизанского университета. С 2005 года является также журналистом-фрилансером, сотрудничает с интернет-сайтом газеты «Gazzetta dello Sport».

14 сентября 2002 года Сальваторе Санцо женился на Фриде Скарпа (чемпионке мира по фехтованию 2001 года). 10 января 2005 года у них родилась дочь Вирджиния, а 10 ноября 2007 — сын Алессандро.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Сальваторе Санцо
 

Командоры ордена «За заслуги перед Итальянской Республикой»
Фехтовальщики Италии
Чемпионы летних Олимпийских игр 2004 года
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 2004 года
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 2000 года
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 2008 года
Фехтовальщики на летних Олимпийских играх 2000 года
Фехтовальщики на летних Олимпийских играх 2004 года
Фехтовальщики на летних Олимпийских играх 2008 года
Чемпионы мира по фехтованию
Чемпионы Европы по фехтованию
Чемпионы Италии по фехтованию